Понте — власна назва, що походить від латинського слова «міст» ()

Топоніми

Понте — муніципалітет у регіоні Кампанія.
 Понте — муніципалітет у регіоні Валле-д'Аоста.

Понте (Віла-Верде) — парафія.
 Понте (Гімарайнш) — парафія.
 Понте-да-Барка — парафія.
 Понте-де-Вагуш — парафія.
 Понте-де-Ліма — парафія.
 Понте-де-Сор — парафія.
 Понте-ду-Рол — парафія.

Понте — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи.

Понте-Капр'яска — громада в кантоні Тічино
 Понте-Треза — громада в кантоні Тічино